Fabci je ime več naselij:
 Fabci, Občina Ilirska Bistrica, Slovenija
 Fabci, Hrvaška - naselje v Občini Višnjan, Istrska županija, Hrvaška